Qovlar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qovlar (ort i Azerbajdzjan), Tovuz, 
 Kovlar (ort i Azerbajdzjan), Sabirabad, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar